Levoncourt puede referirse a los siguientes topónimos de Francia:

 Levoncourt (Mosa), comuna del departamento de Mosa.
 Levoncourt (Alto Rin), comuna del departamento del Alto Rin.